Daniel Berthiaume (né le  à Longueuil dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Carrière 
Berthiaume passe quatre années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec où il remporte, en 1985, le trophée Michel-Brière remis au joueur le plus efficace de la saison. 

Repêché à la  par les Jets de Winnipeg en 1985, Berthiaume commence sa carrière dans la Ligue nationale de hockey lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 1986, match perdu 3-4 par les Jets au cours de la prolongation.

Il joue sa première saison régulière l'année suivante, disputant 31 matchs et partageant le filet avec Eldon Reddick. Pour la saison 1986-1987, il est le gardien numéro un des Jets, jouant son plus grand nombre de matchs en une saison régulière avec 56 apparitions.

Il ne réussit cependant pas à s'imposer par la suite dans la LNH, disputant un total de 215 matchs avec cinq équipes différentes, mais affichant un pourcentage d'arrêt modeste de 87,8 %. Il joue son dernier match dans la LNH en 1993-1994 avec les Sénateurs d'Ottawa, encaissant deux buts sur deux tirs en l'espace d'une minute.

Il passe ensuite l'essentiel de sa carrière dans l'East Coast Hockey League et prend sa retraite après une dernière saison dans la United Hockey League en 2004-2005.

Il participe également à trois saisons de Roller hockey entre 1993 et 1996.

Statistiques 

| 1981-1982 || Selectes de Richelieu || QAAA || 30 || 20 || 8 || 2 ||  || 125 || 4,17 ||  || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || - || -  || 
|-
| 1982-1983 || Selectes de Richelieu || QAAA || 44 || 23 || 13 || 8 ||  || 171 || 3,94 ||  || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || - || -  || 
|-
| 1983-1984 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ || 28 || 0 || 0 || 0 ||   || 131 || 5,03 ||  || 0 ||  || 3 || 0 || 0 || 154 || 16 || 6,23 ||  || 0 || 
|-
| 1984-1985 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ || 3 || 0 || 0 || 0 || 179 || 17 || 5,7 ||  || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || - || -  || 
|-
| 1984-1985 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 56 || 0 || 0 || 0 ||  || 198 || 3,75 ||  || 2 ||  || 14 || 8 || 6 || 770 || 51 || 3,97 ||  || 0 || 
|-
| 1985-1986 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 66 || 34 || 29 || 3 ||  || 286 || 4,62 ||  || 1 ||  || 9 || 4 || 5 || 580 || 37 || 3,83 ||  || 0 || 
|-
| 1985-1986 || Jets de Winnipeg || LNH || - || - || - || - || - || - || - || -  || - ||  || 1 || 0 || 1 || 68 || 4 || 3,53 || 90,7 || 0 || 
|-
| 1986-1987 || Canadiens de Sherbrooke || LAH || 7 || 4 || 3 || 0 || 420 || 23 || 3,29 ||  || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || 
|-
| 1986-1987 || Jets de Winnipeg || LNH || 31 || 18 || 7 || 3 ||  || 93 || 3,17 || 88,5 || 1 ||  || 8 || 4 || 4 || 439 || 21 || 2,87 || 90 || 0 || 
|-
| 1987-1988 || Jets de Winnipeg || LNH || 56 || 22 || 19 || 7 ||  || 176 || 3,51 || 88,2 || 2 ||  || 5 || 1 || 4 || 300 || 25 || 5 || 83,8 || 0 || 
|-
| 1988-1989 || Hawks de Moncton || LAH || 21 || 6 || 9 || 2 ||  || 76 || 4,21 ||  || 0 ||  || 3 || 1 || 2 || 180 || 11 || 3,67 ||  || 0 || 
|-
| 1988-1989 || Jets de Winnipeg || LNH || 9 || 0 || 8 || 0 || 443 || 44 || 5,96 || 82,7 || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -   || -  || 
|-
| 1989-1990 || Jets de Winnipeg || LNH || 24 || 10 || 11 || 3 ||   || 86 || 3,72 || 87,1 || 1 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -   || -  || 
|-
|1989-1990 || North Stars du Minnesota || LNH || 5 || 1 || 3 || 0 || 240 || 14 || 3,5 || 86,6 || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -   || -  || 
|-
| 1990-1991 || Kings de Los Angeles || LNH || 37 || 20 || 11 || 4 ||  || 117 || 3,31 || 89,2 || 1 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -   || -  || 
|-
| 1991-1992 || Kings de Los Angeles || LNH || 19 || 7 || 10 || 1 || 979 || 66 || 4,04 || 87,8 || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -   || -  || 
|-
|1991-1992 || Bruins de Boston || LNH || 8 || 1 || 4 || 2 || 399 || 21 || 3,16 || 86,6 || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -   || -  || 
|-
| 1992-1993 || Graz 99ers || ÖEL || 28 || 0 || 0 || 0 || 0 || 110 || 4,07 ||  || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -   || -  || 
|-
| 1992-1993 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 25 || 2 || 17 || 1 ||   || 95 || 4,3 || 87,1 || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -   || -  || 
|-
| 1993-1994 || Senators de l'Île-du-Prince-Édouard || LAH || 30 || 8 || 16 || 3 ||   || 130 || 4,76 ||  || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || - || -  || 
|-
|1993-1994 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 11 || 7 || 2 || 0 || 552 || 35 || 3,8 ||  || 0 ||  || 11 || 6 || 4  || 632 || 30 || 2,85 ||  || 0 || 
|-
| 1993-1994  || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 2 || 120 || 0 || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || - || -  || 
|-
| 1994-1995 || Bruins de Providence || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 || 126 || 7 || 3,32 ||  || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || - || -  || 
|-
| 1994-1995 || Thunderbirds de Wheeling || ECHL || 10 || 6 || 1 || 1 || 600 || 41 || 4,1 ||  || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || - || -  || 
|-
| 1994-1995 || Express de Roanoke || ECHL || 21 || 15 || 4 || 2 ||  || 47 || 2,36 ||  || 0 ||  || 8 || 4 || 4 || 464 || 23 || 2,97 ||  || 1 || 
|-
| 1994-1995 || Vipers de Détroit || LIH || - || - || - || - || - || - || - || -  || - ||  || 5 || 2 || 3 || 331 || 14 || 2,53 || -  || 0 || 
|-
| 1995-1996 || Express de Roanoke || ECHL || 39 || 22 || 13 || 3 ||  || 112 || 3,19 ||  || 2 ||  || 2 || 2 || 0 || 116 || 6 || 3,09 ||  || 0 || 
|-
| 1995-1996 || Vipers de Détroit || LIH || 7 || 4 || 3 || 0 || 401 || 19 || 2,84 ||  || 2 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || - || -  || 
|-
| 1996-1997|1996-1997 || Stampede de Central Texas || WPHL || 54 || 30 || 20 || 0 ||  || 171 || 3,38 ||  || 2 ||  || 11 || 5 || 6 || 678 || 43 || 3,8 ||  || 1 || 
|-
| 1997-1998 || Express de Roanoke || ECHL || 30 || 17 || 8 || 3 ||  || 74 || 2,59 ||  || 2 ||  || 2 || 2 || 0 || 120 || 4 || 2 ||  || 0 || 
|-
| 1998-1999 || Express de Roanoke || ECHL || 35 || 18 || 12 || 5 ||  || 97 || 2,76 ||  || 2 ||  || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || Express de Roanoke || ECHL || 37 || 21 || 12 || 4 ||  || 87 || 2,48 ||  || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || Express de Roanoke || ECHL || 45 || 26 || 17 || 1 ||  || 104 || 2,4 || 91,8 || 4 ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Express de Roanoke || ECHL || 51 || 23 || 17 || 6 ||  || 129 || 2,72 || 91,2 || 4 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || Generals de Greensboro || ECHL || 53 || 30 || 14 || 5 ||  || 145 || 2,9 || 91,5 || 2 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || Generals de Greensboro || ECHL || 43 || 23 || 18 || 1 ||  || 151 || 3,6 || 90,1 || 0 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || 
|-
| 2004-2005 || Beacons de Port Huron || UHL || 30 || 7 || 17 || 3 ||  || 95 || 3,56 || 89,6 || 5 ||  || -  || -  || -  || -  || -  || -  || - || -  || 

| 215 || 81 || 90 || 21 ||  || 714 || 3,67 || 87,8 || 5 ||  || 14 || 5 || 9 || 806 || 50 || 3,72 || 89,1 || 0 || 

| 71 || 25 || 31 || 6 ||  || 271 || 4,26 ||  || 0 ||  || 14 || 7 || 6 || 812 || 41 || 3,03 ||  || 0 || 

| 319 || 175 || 99 || 30 ||  || 883 || 4,7 || 81,2 || 14 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Références 

Naissance en janvier 1966
Naissance à Longueuil
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Generals de Greensboro (ECHL)
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Senators de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur de l'Express de Roanoke
Joueur du Stampede de Central Texas
Joueur des Thunderbirds de Wheeling
Joueur des Beacons de Port Huron
Joueur québécois de hockey sur glace